If I Were a Boy () — первый сингл третьего альбома американской певицы Beyonce, вышел 8 октября 2008 года. В начале сентября в Интернет попала копия документа, в котором объявлялся кастинг для съёмок в клипе на данную песню. На основании этого поклонники певицы сделали вывод, что песня станет первым синглом с ожидаемого альбома.

Текст песни написан Бриттани Джин Карлсон, более известной как .

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Сертификации

Годовые чарты

Примечания 

Синглы Бейонсе
Феминистические песни
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Песни Бейонсе